El barranc de la Ferreria és un afluent per l'esquerra del barranc de la Rovira, el qual, pel seu costat, és afluent del riu de Conques. Està situat al Pallars Jussà, en el terme municipal de Gavet de la Conca, dins de l'antic terme de Sant Salvador de Toló. En la major part del seu recorregut fa de termenal entre aquest municipi i el de Llimiana, en el seu enclavament dels Obacs de Llimiana.

S'origina al vessant nord-est dels Tossalets, a l'extrem sud-est de la Serra dels Obacs, des d'on davalla cap al nord-est. Al començament del seu recorregut passa pel costat de ponent de l'antiga caseria de la Ferreria, que li dona el nom. Passa pel costat de llevant dels Obacs de Llimiana, i va a abocar-se en el barranc de la Rovira ja dins del terme d'Isona i Conca Dellà, a la part que corresponia a l'antic terme de Conques.

Enllaços externs 
 Barranc de la Ferreria al web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Ferreria
Ferreria
Rius de la conca del riu de Conques